Раевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Раевская волость — в составе Акмолинской области.
 Раевская волость — в составе Тамбовской губернии.
 Раевская волость — в составе Тверской губернии.
 Раевская волость — в составе Тульской губернии.